Pierre Gay, meilleur ouvrier de France fromager en 2011 a sa boutique à Annecy (Haute-Savoie) ;
 Pierre Gay, soldat français fusillé pour l'exemple en 1914 avec cinq autres camarades, connus sous le nom collectif de martyrs de Vingré ;
 Pierre Gay, acteur français dans Le Bagnard (1951), C'est arrivé à Paris (1953), Le Traqué (1950) ;
 Peter Gay, historien américain né en Allemagne, spécialiste de l'histoire de la psychanalyse ;
 Pierre Gay, alias Christian Lejeune, officier des Forces françaises libres, membre de l'équipe George lors de l'opération Jedburgh en 1944 ;
 Pierre Gay, illustrateur et graphiste français, ancien membre des Studios Hergé, auteur de livres pour enfants, initiateur du projet vexillologique Un drapeau pour la Nouvelle-Calédonie/Kanaky en 1998 ;
 Pierre Gay, fils du fondateur du bioparc de Doué-la-Fontaine. Devient directeur de ce bioparc et du zoo des Sables-d'Olonne avant de passer la main à son fils François Gay.